Estonija:
 Tõstamaa (grad)
 Tõstamaa (općina)
 Tõstamaa (rijeka)
 Tõstamaa (poluotok)